Sandy Island (Anguilla)
 Sandy Island (spookeiland)

Zie ook
 Sandy (eiland), een eiland, deel uitmakende van Pitcairn